O Colégio Luiz de Queiroz (CLQ) é um colégio de educação infantil, ensino fundamental e médio em Piracicaba, São Paulo. Formado por engenheiros, o colégio é um dos mais tradicionais da cidade.

O CLQ mantinha de 2010 a 2016 uma parceria com a Texas Tech University no programa da High School. Hoje, ele faz parceria com a University of Missouri

Prêmios
O Colégio recebeu o  Prêmio Talento Educacional na  categoria Ensino Fundamental Anos Iniciais, no ano de 2013, com o projeto Campanha Internet Segura. Em 2009 o estudante da  CLQ, Caio Gullo de Melo recebeu menção honrosa, na XXV Olimpíada de Matemática da Unicamp.

Ligações externas

Luiz Queiroz
Instituições de educação infantil de São Paulo
Instituições de ensino fundamental de São Paulo
Instituições de ensino médio de São Paulo
Instituições de ensino de Piracicaba
Fundações em São Paulo em 1977
Luiz de Queiroz